Everybody's Doing It – cortometraggio del 1913 diretto da W.P. Kellino
Everybody's Doing It – cortometraggio del 1913 diretto da Larry Trimble
Everybody's Doing It – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Georges Méliès
Everybody's Doing It – film del 1916 diretto da Tod Browning
Everybody's Doing It – cortometraggio del 1919 diretto da Bud Fisher
Everybody's Doing It – cortometraggio del 1919 diretto da Geoffrey H. Malins
Everybody's Doing It – cortometraggio di animazione del 1926 prodotto dalla Weiss Brothers Artclass Pictures
Everybody's Doing It – film del 1938 diretto da Christy Cabanne